Bucarasica kan syfta på:

Colombia 

 Bucarasica (kommun), Norte de Santander, 
 Bucarasica (ort), Norte de Santander,